Майер () — немецкая фамилия. В средние века существовал статус-должность майера, который выполнял функцию управляющего имуществом при землевладельце. От названия данного вида занятия появилась фамилия Майер и различные варианты её написания, например  ().

Известные носители

А 
 Майер, Август (1900—1960) — оберштурмбаннфюрер СС, командир зондеркоманды 4b и айнзацкоманды 5 в составе айнзацгруппы C.
 Майер, Адальберт — немецкий кёрлингист.
 Майер, Адольф Эдуард (1843—1942) — немецкий агроном.
 
 
 Майер, Альбрехт (род. 1965) — немецкий гобоист, солист Берлинского филармонического оркестра.
 Майер, Альфред (1836—1897) — американский физик.
 Майер, Антон Эмануилович (1761—1838) — российский врач.
 Майер, Антонио де Кастро (1904—1991) — бразильский епископ, сподвижник архиепископа Лефевра.
 Майер, Антуанетта (1920—2010) — швейцарская горнолыжница.
 Майер, Арне (род. 1999) — немецкий футболист.

Б 
 Майер, Бернд (1972—2012) — западногерманский футболист, вратарь.
 Майер, Бернхард (1923—1993) — немецкий музыковед.
 Майер, Билли (род. 1937) — швейцарский гражданин, утверждающий, что является контактёром с инопланетянами.
 Майер, Борис Олегович (род. 1954) — российский философ, физик и спортсмен.
 Майер, Брэд (род. 1967) — американский хоккейный арбитр.

В 
 Майер, Валерий Вильгельмович (род. 1947) — доктор педагогических наук, профессор, известный в России специалист в области дидактики физики
 Майер, Вальдемар (1853—1940) — немецкий скрипач, брат Феликса Майера.
 Майер, Вальтер (1927—2017) — немецкий легкоатлет-десятиборец.
 Майер, Вальтрауд (род. 1956) — немецкая певица.
 Майер, Вивиан (1926—2009) — американская фотохудожница, работавшая в жанре уличной фотографии.
 Майер, Виктор (род. 1990) — немецкий и киргизский футболист.
 
 Майер, Вольфганг (1936—) — немецкий математик.

Г 
 Майер, Гай (1891—1956) — американский пианист.
 Майер, Генри (1923—2006) — американский скрипач германского происхождения.
 Майер, Генрих (Майер-Окснер, 1802—1871) — швейцарский филолог, историк и нумизмат.
 Майер, Генрих (унтер-офицер СС) (1910—1989) — гауптшарфюрер СС и блокфюрер в концлагере Заксенхаузен.
 Майер, Георг (род. 1987) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2007).
 Майер, Георгий Владимирович (род. 1948) — советский и российский физик, ректор Томского государственного университета.
 
 
 Майер, Гюнтер (род. 1941) — немецкий боксёр.

Д 
 Майер, Даниэла (род. 1996) — немецкая спортсменка, лыжница фристайла. 
 Майер, Дерек (род. 1967) — профессиональный канадский хоккеист.
 Майер, Дженни (1834—1894) — немецкая певица и музыкальный педагог.
 Майер, Джойс (род. 1943) — американская христианская писательница, религиозный деятель.
 
 Майер, Джоджо (род. 1963) — барабанщик.

Ж 
 Майер, Жан (род. 1992 года) — словенский футболист.
 Майер, Жан-Франсуа (род. 1957) — швейцарский историк религии и переводчик.
 Майер, Жозе (род. 1949) — бразильский актёр.

З 
 Майер, Зепп (род. 1944) — немецкий футболист.

И 
 Майер, Иван (род. 1960) — бельгийский политик.
 
 Майер, Йоханнес (1893—1963) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн.

К 
 Майер, Кай (род. 1969) — немецкий писатель-произаик жанра фэнтези.
 
 Майер, Кевин (род. 1992) — французский легкоатлет-многоборец.
  — немецкий католический священник Епархии Майнца и почётный гражданин города Майнца.
 Майер, Констант (1829—1911) — французский и американский художник.
 Майер, Констанция (1775—1821) — французская художница.
 Майер, Корин (род. 1963) — французский психоаналитик, экономист и писательница.
 
 Майер, Курт (род. 1962) — швейцарский бобслеист.
 Майер, Курт (Kurt Maier) — швейцарский кёрлингист, участник чемпионата мира 1967.

Л 
 Майер, Ладислав (род. 1966) — чехословацкий и чешский футболист.
  — израильский востоковед и искусствовед.
 Майер, Леонардо (род. 1987) — аргентинский теннисист.
 Майер, Леонтий Леонтьевич (1839—1906) — инженер-генерал, член Военного совета Российской империи.
 
 Майер, Ловро (род. 1998) — хорватский футболист
 Майер, Лоран Этаме (род. 1977) — камерунский футболист.
 Майер, Луис Барт (1884—1957) — американский кинопродюсер.

М 
 Майер, Макс (род. 1995) — немецкий футболист.
 Майер, Марисса (род. 1975) — президент и главный исполнительный директор компании «Yahoo!».
 Майер, Маркус (род. 1995) — австрийский футболист.
 Майер, Маттиас (род. 1990) — австрийский горнолыжник.

Н 
 Майер, Натаниэль (1944—2008) — американский ритм-энд-блюзовый певец.
 Майер, Николай (род. 1993) — датский хоккеист.
 Майер, Норберт (род. 1958) — немецкий футболист.

О 
 Майер, Оливер Батиста (род. 2001) — немецкий футболист.
 Майер, Оскар Эмиль (1834—1909) — немецкий физик.

П 
 Майер, Пауль (род. 1971) — немецкий легкоатлет-многоборец.
 Майер, Пауль Августин (1911—2010) — немецкий куриальный кардинал, бенедиктинец. Титулярный архиепископ Сатриано.
 Майер, Пейтон (род. 1998) — американский актёр.

Р 
 Майер, Реми (род. 1951) — профессор, главный врач отделения GI-питания и гепатологии Университетской клиники в Листале (Швейцария).
  (род. 1980) — швейцарский футболист.
 Майер, Рудольф (1837—1865) — чешский поэт.
 Майер, Руперт (1876—1945) — блаженный Римско-католической церкви, священник, иезуит, участник антинацистского сопротивления.

С 
 Майер, Сабина (род. 1959) — немецкая кларнетистка.
 Майер, Сара (род. 1984) — швейцарская фигуристка.
 Майер, Себастиан (род. 1993) — немецкий футболист.
 Майер, Серхио (род. 1966) — известный мексиканский актёр, продюсер и фотомодель.
 Майер, Сидни (1878—1934) — австралийский бизнесмен.
 Майер, Стефани (род. 1973) — американская писательница.

Т 
 Майер, Теодор Генрих (1884—1949) — австрийский писатель.
 Майер, Теодор Трауготт (1906—1948) — гауптштурмфюрер СС. 
 Майер, Тимо (род. 1996) — швейцарский хоккеист.
 Майер, Тобиас (1723—1762) — немецкий астроном.
 Майер, Томас (1907—2002) — немецкий дирижёр.
 Майер, Томас (род. 1957) — немецкий дизайнер, креативный директор бренда «Bottega Veneta».

У 
 Майер, Ульрике (1967—1994) — австрийская горнолыжница.
 Майер, Урс (род. 1959) — швейцарский футбольный арбитр, а также бакалейщик.
 Майер, Урсула (род. 1971) — франко-швейцарский режиссёр и сценарист.

Ф 
 Майер, Феликс (1847—1914) — немецкий скрипач, брат Вальдемара Майера.
 
 Майер, Флориан (род. 1968) — немецкий футбольный судья.
 
 Майер, Фред Антон (1938—2015) — норвежский конькобежец.
 Майер, Фредерик (род. 1981) — американский хоккеист.

Х 
 
 Майер, Ханнес (1889—1954) — швейцарский архитектор, второй директор Баухауса.
 Майер, Хелена (1910—1953) — германская и американская фехтовальщица.
 Майер, Хельмут (род. 1966) — австрийский горнолыжник.
 Майер, Херман (род. 1972) — австрийский горнолыжник.
 Майер, Хорст (1941—2020) — западногерманский гребец.

Ц 
 Майер, Цуния Григорьевна (1895—1967) — советский деятель кинематографа, художник-постановщик.

Ч 
 Майер, Чарльз — американский боксёр.

Ш 
 Майер, Шарль (Карл, 1799—1862) — русский пианист и композитор.
 Майер, Шейн (род. 1977) — канадский актёр.
 Майер, Штепанка (при рождении Вокржалова; род. 1949) — немецкая шахматистка.

Э 
 Майер, Эгон (1917—1944) — немецкий лётчик-ас Второй мировой войны.
 Майер, Эккехард (род. 1946) — немецкий композитор.
 Майер, Энрике (1910—1981) — испанский теннисист.

Ю 
 Майер, Юзеф (1808—1899) — польский зоолог и антрополог.

Я 
 Майер, Яков Моисеевич (Яков-Соломон Мовшевич; 1893—1988) — советский учёный, специалист в области двигателестроения.

Двойные фамилии 
 Гёпперт-Майер, Мария (1906—1972) — физик, одна из двух женщин-лауреатов Нобелевской премии по физике.
 Майер-Вальдек, Альфред (1864—1928) — офицер немецкого Кайзерлихмарине, командовавший обороной Цзяочжоу во время Первой мировой войны.
 Майер-Гросс, Вильгельм (1889—1961) — немецко-британский медик, психиатр.
 Майер-Клазон, Курт (1910-2012) – немецкий писатель.
 Майер-Ландрут, Лена (род. 1991) — немецкая певица.
 Майер-Мадер, Андреас (1891—1944) — германский авантюрист и военнослужащий, офицер вермахта и войск СС, кадровый разведчик, майор.
 Майер-Мар, Мориц (1869—1947) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Майер-Скьятти, Катерина (60-е годы XVIII века — после 1800) — итальянская пианистка и композитор, представить раннего классицизма.
 Майер-Радон, Вальтер (1886—1962) — немецко-датский дирижёр и пианист.
 Майер-Россиньоль, Николя (род. 1977) — французский политик.
 Майер-Хартинг, Томас (род. 1954) — австрийский дипломат.
 Майер-Швартау, Вильгельм (1854—1935) — немецкий архитектор.

Другое 
 Майер (должность)

См. также 
 
 
 
 Майерл
 
 Maer

Примечания